Boeto di Sidone – filosofo greco antico, stoico, del II secolo a.C.
Boeto di Sidone – filosofo greco antico, peripatetico, del I secolo a.C.